HMD peut signifier :

 Îles Heard-et-MacDonald, un territoire extérieur de l'Australie situé dans le Sud de l'océan indien, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Head-mounted display (en français, visiocasque), un dispositif d'affichage, porté sur la tête ou dans un casque, qui a un petit écran d'affichage en face d'un œil ou de chaque œil ;
 hmd, une racine hébraïque dont le sens est désirer, convoiter ;
 hexaméthylène diamine, un produit toxique ayant provoqué l'évacuation du Port Edouard-Herriot de Lyon en  ;
 HMD Global, une entreprise finlandaise de télécommunications composée de l'activité de téléphonie mobile que Nokia avait vendue à Microsoft ;